Centennial Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Centennial Mountain (Kalifornien)	
 Centennial Mountain (Montana)